Ананд () — индийские имя, фамилия и топоним:

 Вишванатан Ананд (род. 1969) — индийский шахматист, гроссмейстер (1988), чемпион мира по версии ФИДЕ (2000—2002), 15-й чемпион мира (2007—2013).
 Ананд, Дев (1923—2011) — индийский киноактёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и писатель.
 Ананд, Мулк Радж (1905—2004) — индийский писатель.

Топоним 
 Ананд — город в штате Гуджарат, административный центр округа Ананд.
 Ананд — округ в штате Гуджарат.